VEA (agentschap), Vlaams Energie Agentschap
 VEA (communicatie), vereniging van communicatie-adviesbureaus
 VEA, de roepletters voor Vega Airlines
 Vea (Estland), een plaats in Estland, gemeente Peipsiääre
 Erik Vea, sportman
 Jeecy-Vea, Belgisch fiets en automerk